Logis steht für:

 Herberge, Übernachtung, Unterkunft
 das Wohngebäude einer Schlossanlage, siehe Logis (Architektur)
 die Mannschaftsunterkunft auf Segelschiffen, siehe Logis (Schifffahrt)

Siehe auch:

 Logis de France
 Kost und Logis